Каури () — с 1972 по 1986 год разменная денежная единица Гвинеи (¹/₁₀₀ гвинейского сили). Название происходит от раковины каури, во многих странах выполнявшей функции денег в течение нескольких тысячелетий. Введена в обращение 2 октября 1972 года в ходе третьей гвинейской денежной реформы. Изъята из обращения во время пятой денежной реформы, проводившейся в период с 6 по 28 января 1986 года, в ходе которой сили был заменён гвинейским франком.

Монеты

Примечания

Источники 
 , включающий статьи из следующих источников:
 Нумизматический словарь. / Зварич В. В. — 4-е изд. — Львов, 1980.
 Словарь нумизмата: Пер. с нем. / Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Радио и связь, 1993.
 Современный экономический словарь. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Инфра-М, 2005.

См. также 
 Каури (раковина)
 Гвинейский сили

Каури (денежная единица)
Деньги Гвинеи